Вільям Фолкнер — американський письменник
 Девід Фолкнер — британський хокеїст на траві
 10900 Фолкнер — астероїд
 Фолкнер (округ, Арканзас) — округ у США